La 2. Handball-Bundesliga es la segunda categoría del balonmano alemán. De esta categoría ascienden 3 equipos a la Bundesliga.

Palmarés

Equipos 2017-18 

 SG BBM Bietigheim
 HBW Balingen-Weilstetten
 VFL Bad Schwartau
 SG DJK Rimpar
 Bergischer HC
 THSV Eisenach
 Coburg 2000
 HSG Nordhorn-Lingen
 TUSEM Essen
 HG Saarlouis
 Dessau-Rosslauer HV
 HSG Konstanz
 TSV Emsdetten
 EHV Aue
 HC Elbflorenz Dresden
 Eintracht Hildesheim
 HC Rhein Vikings
 VfL Eintracht Hagen
 ASV Hamm-Westfalen
 Wilhelmshavener HV

Referencias 

Competiciones de balonmano entre clubes de Alemania